Soddu ist der Familienname folgender Personen: 

 Francesco Antonio Soddu (* 1959), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Ubaldo Soddu (1883–1949), italienischer General und Politiker